Ronde van Frankrijk (Tour de France), wielerwedstrijd in Frankrijk
Ronde van Frankrijk, stripreeks door Marc Sleen
The Document Foundation, opensourcesoftware-organisatie
Tenofovir disoproxil fumaraat, een hiv-remmer